

Geografia
 Isola di Bering – isola delle isole del Commodoro, Russia
 Mare di Bering – mare dell'oceano Pacifico
 Stretto di Bering – stretto che separa la Russia dagli Stati Uniti d'America

Persone
 Joachim Bering – teologo e docente universitario tedesco
 Vitus Jonassen Bering – esploratore e cartografo danese